Arthington kan syfta på följande:
 Arthington, Liberia, en ort i Liberia
 Arthington, West Yorkshire, en ort i England, Storbritannien